Пейл — общее название ядра английской средневековой колонии в юго-восточной Ирландии с центром в г. Дублин в противовес остальной, непокорённой англичанами кельтоязычной территории острова, именуемой Айришри.
 Английский Кале (также Пэйл Кале — по аналогии) — бывший английский полуэксклав на территории современной Франции.